Matija svira Arsena naziv je većinom instrumentalnog albuma Matije Dedića, objavljenoga 2015. godine. Album sadrži Arsenove pjesme u piano aranžmanu Matije Dedića.

Popis pjesama

Vanjske poveznice 
 Discogs: Matija svira Arsena

Albumi Matije Dedića
Albumi iz 2015.